Rieger steht für:

 Rieger (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Rieger (Mickhausen), Ortsteil von Mickhausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Rieger Orgelbau, österreichisches Orgelbauunternehmen

Siehe auch:
 Hamburger Rieger
 Rieger-Kloss
 Riegert
 Riegger